El topónimo Weldon Spring puede hacer referencia a tres localizaciones del estado de Misuri (Estados Unidos):

 la ciudad de Weldon Spring;
 el municipio de Weldon Spring; o a
 el pueblo de Weldon Spring Heights.